Сантьяго Кастро:
* Кастро, Сантьяго (род. 1947) — испанский футболист.
 Кастро, Сантьяго (род. 2004) — аргентинский футболист.